Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1995.

És la temporada núm. 46 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de disset (17) curses.

S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1995

Classificació del mundial de pilots del 1995 

(Clau de colors)

Altres 

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1995